Середняя — река в России, протекает в Вохомском и Павинском районах Костромской области. Устье реки находится в 33 км по правому берегу реки Вочь. Длина реки составляет 11 км.

Исток реки находится в лесах северо-западнее деревни Власиха и в 22 км к северо-западу от посёлка Вохма. Река течёт на север, крупных притоков не имеет. В среднем течении на левом берегу деревня Шубино. Впадает в Вочь напротив деревни Новое Коточижное в 15 км к востоку от села Павино.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ветлуга от истока до города Ветлуга, речной подбассейн реки — Волга от впадения Оки до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Суры). Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 08010400112110000041233
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110004123
 Код бассейна — 08.01.04.001
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Реки Вохомского района
Реки Павинского района
Бассейн Вочи, притока Вохмы